Povoação
 Forte Velho – distrito no município Santa Rita, Brasil

Construção
 Forte de Modorra – Bragança, Portugal
 Forte de Santo António da Barra – Estoril, Portugal
 Forte de São Jorge Velho – Pernambuco, Brasil
 Forte de São Luís Gonzaga – proximidades de Setúbal, Portugal

Desambiguação